Der Pot Black 1986 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1985/86. Das Turnier wurde im Dezember 1985 in den Pebble Mill Studios im englischen Birmingham ausgetragen und später im Fernsehen ausgestrahlt. Sieger wurde diesmal der Vorjahresfinalist Jimmy White mit einem Finalsieg über Kirk Stevens. White spielte zudem mit einem 106er-Break das höchste Break des Turnieres und zugleich das erst dritte Century Break der Turniergeschichte. Angaben über das Preisgeld fehlen. Nach insgesamt 18 Ausgaben wurde das Turnier nach dieser 18. Ausgabe eingestellt, da der Pot Black mit seinem Format der späteren, sukzessiven TV-Ausstrahlung mittlerweile überholt war. Später wurde das Turnier allerdings für kurze Zeit wiederbelebt.

Turnierverlauf 
Zum dritten Mal wurden die 16 Teilnehmer im Achtelfinale ins Turnier geschickt, ab dem sie dann im K.-o.-System den Sieger ermitteln mussten. Das Endspiel wurde im Modus Best of 3 Frames ausgespielt, alle anderen Spiele gingen nur über einen einzigen Frame.

Finale 
Bereits im Vorjahr hatte Jimmy White das Endspiel erreicht, damals aber gegen Doug Mountjoy verloren. Nun traf White auf seinen Freund Kirk Stevens, der wie White zu einer jüngeren Generation von Snookerspielern gehörte. White ließ Stevens keine Chance und gewann das Endspiel mit 2:0.

Einzelnachweise 

1986
Billardturnier in Birmingham
Snookerveranstaltung 1986